Peer Gynt, drame poétique devenu pièce de théâtre de l'auteur norvégien Henrik Ibsen, paru en 1876 ;
 , musique de scène composée par Edvard Grieg pour la pièce de théâtre ci-dessus ;
 Peer Gynt, composition orchestrale réalisée par Edvard Grieg à partir de la musique de scène ci-dessus ;
 , adaptation par  de 1998 ;
 , opéra de Werner Egk de 1938 ;
 Peer Gynt, film américain réalisé par Oscar Apfel et Raoul Walsh, sorti en 1915 ;
 , film allemand réalisé par , sorti en 1919 ;
 , film allemand réalisé par Fritz Wendhausen, sorti en 1934 ;
 Peer Gynt, film américain réalisé par David Bradley, sorti en 1941 ;
 Peer Gynt, téléfilm britannique réalisé par , sorti en 1954 ;
 Peer Gynt, téléfilm français réalisé par Bernard Sobel, sorti en 1981 ;
 , téléfilm allemand réalisé par , sorti en 2006 ;
 'Peer Gynt', rose introduite par la maison Kordes en 1968.